Чайна Оупън 2009 е 11-ото издание на Чайна Оупън. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2009. Провежда се в тенис център „Пекин“ в Пекин, Китай от 2 до 11 октомври. На сингъл Йелена Янкович защитаваше титлата си, но загуби във 2 кръг от Шуай Пън. Победителка стана Светлана Кузнецова, за която това беше втора титла от турнира. При двойките Анабел Медина Гаригес и Каролине Возняцки бяха спечелили през 2008 г., но Возняцки се пусна само на сингъл. Медина Гаригес избра за своя партньорка Виктория Руано Паскуал, но двете отстъпиха на осминафинала срещу Анастасия Павлюченкова и Янина Викмайер. Титлата вдигнаха Су-Вей Хсие и Шуай Пън.

Поставени тенисистки 
  Динара Сафина (2 кръг)  Серина Уилямс (осминафинал)
  Винъс Уилямс (2 кръг)
  Елена Дементиева (четвъртфинал)
  Каролине Возняцки (1 кръг)
  Светлана Кузнецова (шампионка)  Вера Звонарьова (четвъртфинал)
  Йелена Янкович (2 кръг)
  Виктория Азаренка (2 кръг)
  Флавия Пенета (осминафинал)
  Ана Иванович
  Агнешка Радванска (финал)
  Надя Петрова (полуфинал)
  Марион Бартоли (полуфинал)
  Саманта Стосър (1 кръг)
  На Ли (осминафинал)
  Виржини Разано (отказва се поради разтежение в левия прасец)

 Схема на сингъл 
 Финална фаза 

 Горна половина 
 Секция 1 

 Секция 2 

 Долна половина 
 Секция 3 

 Секция 4 

 Поставени двойки 
  Кара Блек /  Лизел Хубер (четвъртфинал)
  Саманта Стосър /  Рене Стъбс (осминафинал)
  Анабел Медина Гаригес /  Вирхиния Руано Паскуал (осминафинал)
  Нурия Лагостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (четвъртфинал)
  Су-Вей Хсие /  Шуай Пън (шампионки)'''
  Анна-Лена Грьонефелд /  Пати Шнидер (четвъртфинал)  Ваня Кинг /  Надя Петрова (1 кръг)  Чиа-Джун Чуан /  Лиса Реймънд (1 кръг)''

Схема на двойки

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2009
Чайна Оупън